Aleksandr Mazia (né en 1945), maître international russe du jeu d'échecs ;
 Mazia (Matsch), un hameau de la commune italienne de Malles Venosta ;
 Mazia, un genre de lépidoptères.

Voir aussi 
 Angelo Maria Mazzia (1823-1891), peintre italien.
 Bruno Mazzia (né en 1941), joueur puis entraîneur de football italien.
 Oreste Mazzia (1883- date inconnue), joueur de football italien.